Saint Andrew  steht für:
 Andreas (Apostel), Heiliger, Person der Bibel (englisch)
 Andreastag (30. November), Gedenktag des hl. Apostel

Saint Andrew, St. Andrew oder St Andrews heißen folgende geographische Objekte:
Saint Andrew (Barbados),  Verwaltungseinheit (Parish) auf Barbados
Saint Andrew (Dominica),  Verwaltungseinheit (Parish) auf Dominica
Saint Andrew (Grenada),  Verwaltungseinheit (Parish) auf Grenada
Saint Andrew (St. Vincent und die Grenadinen),  Verwaltungseinheit (Parish) auf St. Vincent und die Grenadinen
Saint Andrew Parish,  Verwaltungseinheit (Parish) auf Jamaika
sowie:
 zahlreiche Kirchen des Englischsprachigen, siehe Andreaskirche
 einige Klöster, siehe Andreaskloster
Berge:
 Mount Saint Andrew, Saint George (St. Vincent und die Grenadinen) 

Siehe auch: 
 Andrew – ein Überblick
 Sankt Andreas – dort auch zu anderen Sprachen
 Saint Andrews